Fontenai ist der Name von:

Fontenai-les-Louvets, Gemeinde im französischen Département Orne
Fontenai-sur-Orne, ehemalige Gemeinde im französischen Département Orne (heute Gemeinde Écouché-les-Vallées)

Siehe auch:
Fontenais
Fontenay